Lepelstraat (plaats), een dorp in de gemeente Bergen op Zoom
 Lepelstraat (Amsterdam), een straat in Amsterdam-Centrum
 Lepelstraat (Haarlem), een straat in de binnenstad van Haarlem
 Vismarkt ('s-Hertogenbosch), een straat die ook aangeduid wordt als Lepelstraat